Roubion bezeichnet:
 Roubion (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhône im Département Drôme
 Roubion (Alpes-Maritimes), französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes